Kohlmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kohlmaier (* 1937), österreichischer Architekt und Autor
 Gundolf Kohlmaier (* 1933), deutscher Theoretischer Chemiker und Umweltforscher
 Herbert Kohlmaier (* 1934), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Kohlmaier (1921–1995), Bürgermeister der Stadt Limburg an der Lahn
 Martin Kohlmaier (* 1984), österreichischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Kohlmeier
 Kohlmeyer